National Highway 5 steht für:

 eine Fernstraße in Indien, siehe National Highway 5 (Indien)